Stati Uniti d'America
 West Haven – città della Contea di New Haven, Connecticut
 West Haven – città della Contea di Weber, Utah
 West Haven – città della Contea di Rutland, Vermont